36 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1988 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 34 страны разыграли 6 путёвок в трёх раундах в турнире на выбывание.

Предварительный раунд 

 вышла в первый раунд.

 вышла в первый раунд.

 Эфиопия отказалась от ответного матча,  автоматически вышла в первый раунд.

 вышла в первый раунд.

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышел в первый раунд.

 Лесото отказалось от участия в турнире,  Руанда автоматически вышла в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

 отказалась от участия в турнире,  автоматически вышло в первый раунд.

 отказалось от участия в турнире,  автоматически вышел в первый раунд.

 вышла в первый раунд.

Первый раунд 

 вышел во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 отказалась от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

 Руанда отказалась от участия в турнире,  автоматически вышло во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

Второй раунд 

 отказалась от участия в турнире,  автоматически получил путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

Ссылки 

Кубок африканских наций 1988 на RSSSF

Кубки африканских наций